Флаг муниципального образования Желе́зное сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 марта 2012 года (после положительного рассмотрения в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации проекта флага, утверждённого 17 февраля 2012 года) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7671.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Железного сельского поселения Усть-Лабинского района в синем (голубом), зелёном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле с зелёной оконечностью обременённой тремя золотыми вписанными головками пшеничных колосьев (одна посредине и две по краям) — серебряная островерхая гора, на вершине которой серебряный сокол».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В состав Железного сельского поселения входят три населённых пункта: хутор Железный, хутор Свободный и хутор Сокольский. Хутор Железный, являющийся административным центром поселения, был образован в начале XX века. Дома построенные основателями хутора были покрыты железом — для того времени большая редкость и роскошь. За что жители соседних населённых пунктов стали именовать данный хутор Железным. Впоследствии это название закрепилось за хутором основательно. Железные крыши на полотнище аллегорически показаны белой горой.

Белый цвет (серебро) — символ миролюбия, добрососедства и гостеприимства.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, здоровье, надежду, радость, изобилие, возрождение, а также аллегорически указывает на растениеводство и животноводство.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, чистое небо, волю, веру, честь, искренность, возвышенные устремления и аллегорически указывает на реку 3-й Кочеты.

Изображение сокола символизирует свободу, гордость, силу и отвагу, а также аллегорически указывает на два населённых пункта Железного сельского поселения — хутор Сокольский и хутор Свободный.

Изображение трёх пшеничных колосков символизирует основу экономического развития поселения — выращивание зерновых культур. Количество колосков указывает на количество населённых пунктов в составе поселения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует достаток, почёт, стабильность.

Примечания 

Флаги с изображением сокола
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением гор